En daarmee basta! (televisieserie), een Vlaamse televisieserie. 
En daarmee basta! (stripreeks), een stripreeks gebaseerd op de televisiereeks.